Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Medibank International) van 2011 vond plaats van 9 tot en met 14 januari 2011 in de Australische stad Sydney. Het was de 119e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2011. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

In het enkelspel werd de finale gespeeld door de als derde geplaatste Belgische Kim Clijsters en de als achtste geplaatste Chinese Li Na. Li Na won de wedstrijd in twee sets en kon op die manier de vierde WTA-titel uit haar carrière binnenhalen.

In het dubbelspel won het ongeplaatste Tsjechische duo Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste duo Květa Peschke en Katarina Srebotnik na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Sydney 2011
Sydney